Клипеус (щит) — бронзовый круглый щит, который был в ходу в Древнем Риме до популяризации более легкого щита типа скутум.
 Клипеус — передняя верхняя часть головы насекомых и пауков.